Ксендзовка — название населённых пунктов:

Приднестровье 
Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Ксендзовка — прежнее название села Слобода-Рашково в Каменском районе.

Украина 
 Ксендзовка — прежнее название села Вербовка Шаргородского района Винницкой области.
 Ксендзовка — до 1945 г. название села Дибровка Подольского района Одесской области.
 Ксендзовка — до 1946 г. название села Пугачовка Уманского района Черкасской области.
 Ксендзовка (с 1917 по 2016 г. — Пролетарское) — прежнее название села Полесское Коротопского района Черниговской области.